Isvatnet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Isvatnet (sjö i Antarktis),

Norge 

 Isvannet, sjö, Troms fylke, Skjervøy, 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Bardu, lat 68,55, long 18,11), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Ballangen), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Rana), 
 Gjerlands-Isvatnet, sjö, Sogn og Fjordane fylke, Førde, 
 Stølsvatnet (sjö i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Balestrand), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Hordaland fylke), Odda, 
 Isvatnet (sjö i Norge, Rogaland fylke), Suldal, 
 Isvatnet (sjö i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Årdal), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Førde), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Ibestad), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Høyanger), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Luster), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Beiarn), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Salangen), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Hadsel), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Vågan), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Nordland fylke, Sortland), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Bardu, lat 68,73, long 18,34), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Karlsøy), 
 Isvatnet (sjö i Norge, Troms fylke, Kvænangen), 
 Čazajavri, sjö, Troms fylke, Skånland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar